Bonhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Bonhorst (Adelsgeschlecht), ein niedersächsisches Adelsgeschlecht aus dem 15. Jahrhundert
 August Bohnhorst (1849–1919), deutscher Marine- und Landschaftsmaler
 Heinrich Bonhorst (Heinrich Bohnhorst; 1643–1711), Braunschweigisch-Lüneburgischer Münzmeister, Medailleur und Münzdirektor, Güntherslebener Gutsherr, Lehns- und Gerichtsherr
 Heinrich Christoph Bonhorst (Heinrich Christoph Bohnhorst; Heinrich Christian Bonhorst; 1683–1725), deutscher Münzmeister, Münzdirektor und Medailleur
 Leonhard von Bonhorst (1840–1915), sozialdemokratischer Politiker
 Marquard Bonhorst († 1432), Lübecker Ratsherr
 Rainer Bonhorst (* 1942), deutscher Journalist und Autor
 Walter von Bonhorst (1904–1978), deutscher Filmeditor

Siehe auch:
 Bohnhorst (Begriffsklärung)